El nombre Thomas Linley puede hacer referencia a:
Thomas Linley (17 de enero de 1733 – 19 de noviembre de 1795), un compositor inglés.
Thomas Linley (1756-1778), un violinista y compositor inglés e hijo del anterior.